Mackenziebecken bezeichnet:

 das Einzugsgebiet des Mackenzie River in Kanada
 das Mackenzie-Becken in Neuseeland